Výraz Kolová může znamenat:
 Kolová – sport podobný sálovému fotbalu

název obcí v ČR 
 Kolová (okres Karlovy Vary) – obec v okrese Karlovy Vary, kraj Karlovarský
 Kolová (Libavské Údolí) – osada a ZSJ obce Libavské Údolí v okrese Sokolov, kraj Karlovarský